La letra Я es realmente una mezcla de dos letras cirílicas. Una es la A iotizada (Ꙗ, ꙗ), ligadura de la I decimal y la A, similar a otras letras iotizadas como Jo (Ю, ю) y Je (Ѥ, ѥ). La otra es la Jus pequeña (Ѧ, ѧ). En el antiguo eslavo oriental (incluyendo al Ruso), la distinción fonética entre IA () y Ѧ (una vocal nasal  en el antiguo eslavo eclesiástico) se perdió, por lo que en muchos textos eslavos occidentales que usaban la cursiva cirílica (Skoropis), una variante de Ѧ sin la pata del medio (Ꙙ, ꙙ) era usada para .

Cuando Pedro I introdujo su "escritura civil" en 1708, adaptó esta forma cursiva de  al estilo romano del alfabeto Latino de Europa oriental, que resultó en una forma reversa de la R.

Por eso esta nueva "Я" no tiene contra parte en los alfabetos glagolítico, Griego o Latino, ningún valor numérico, y ningún otro nombre más que "Ja".

Letras cirílicas